Di seguito una lista di asteroidi dal numero 111001 al 112000 con data di scoperta e scopritore.

111001-111100 

|-
| 111001 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 111002 - || 2001 VN || 6 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111003 - || 2001 VU || 6 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111004 - || 2001 VX || 6 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111005 - || 2001 VY || 6 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111006 - || 2001 VZ || 6 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111007 - ||  || 7 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111008 - ||  || 9 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111009 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111010 - ||  || 7 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111011 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111012 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111013 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111014 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111015 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111016 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111017 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111018 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111019 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111020 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111021 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111022 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111023 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111024 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111025 - ||  || 7 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111026 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111027 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111028 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111029 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111030 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111031 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111032 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111033 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111034 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111035 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111036 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111037 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111038 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111039 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111040 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111041 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111042 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111043 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111044 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111045 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111046 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111047 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111048 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111049 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111050 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111051 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111052 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111053 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111054 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111055 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111056 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111057 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111058 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111059 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111060 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111061 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111062 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111063 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111064 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111065 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111066 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111067 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111068 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111069 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111070 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111071 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111072 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111073 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111074 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111075 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111076 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111077 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111078 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111079 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111080 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111081 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111082 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111083 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111084 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111085 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111086 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111087 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111088 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111089 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111090 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111091 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111092 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111093 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111094 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111095 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111096 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111097 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111098 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111099 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111100 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|}

111101-111200 

|-
| 111101 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111102 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111103 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111104 - ||  || 11 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111105 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111106 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111107 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111108 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111109 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111110 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111111 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111112 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111113 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111114 - ||  || 13 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111115 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111116 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111117 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111118 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111119 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111120 - ||  || 12 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 111121 - ||  || 13 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111122 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111123 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111124 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111125 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111126 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111127 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111128 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111129 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111130 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111131 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111132 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111133 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111134 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111135 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111136 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111137 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111138 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111139 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111140 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111141 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111142 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111143 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111144 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111145 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111146 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111147 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111148 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111149 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111150 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111151 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111152 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111153 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111154 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111155 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111156 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111157 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111158 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111159 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111160 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111161 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111162 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111163 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111164 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111165 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111166 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111167 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111168 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111169 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111170 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111171 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111172 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111173 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111174 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111175 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111176 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111177 - ||  || 11 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 111178 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111179 - || 2001 WG || 16 novembre 2001 || BATTeRS
|-
| 111180 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111181 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111182 - ||  || 19 novembre 2001 || T. Kobayashi
|-
| 111183 - ||  || 17 novembre 2001 || NEAT
|-
| 111184 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111185 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111186 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111187 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111188 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111189 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111190 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111191 - ||  || 26 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111192 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111193 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111194 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111195 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111196 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111197 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111198 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111199 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111200 - ||  || 27 novembre 2001 || LINEAR
|}

111201-111300 

|-
| 111201 - ||  || 18 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111202 - ||  || 18 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111203 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111204 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111205 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111206 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111207 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111208 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111209 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111210 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111211 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111212 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111213 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111214 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111215 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111216 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111217 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111218 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111219 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111220 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111221 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111222 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111223 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111224 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111225 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111226 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 111227 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111228 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111229 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111230 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111231 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111232 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111233 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111234 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111235 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111236 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111237 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111238 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 111239 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 111240 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111241 - || 2001 XV || 7 dicembre 2001 || BATTeRS
|-
| 111242 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111243 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111244 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111245 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111246 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111247 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111248 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111249 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111250 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111251 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111252 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111253 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111254 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111255 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111256 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111257 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111258 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111259 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111260 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111261 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111262 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111263 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111264 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111265 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111266 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111267 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111268 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111269 - ||  || 7 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111270 - ||  || 7 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111271 - ||  || 11 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111272 - ||  || 11 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111273 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111274 - ||  || 13 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 111275 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111276 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111277 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111278 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111279 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111280 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111281 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111282 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111283 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111284 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111285 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111286 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111287 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111288 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111289 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111290 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111291 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111292 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111293 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111294 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111295 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111296 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111297 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111298 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111299 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111300 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|}

111301-111400 

|-
| 111301 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111302 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111303 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111304 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111305 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111306 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111307 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111308 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111309 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111310 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111311 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111312 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111313 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111314 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111315 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111316 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111317 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111318 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111319 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111320 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111321 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111322 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111323 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111324 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111325 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111326 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111327 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111328 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111329 - ||  || 14 dicembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111330 - ||  || 14 dicembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111331 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111332 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111333 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111334 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111335 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111336 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111337 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111338 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111339 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111340 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111341 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111342 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111343 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111344 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111345 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111346 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111347 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111348 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111349 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111350 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111351 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111352 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111353 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111354 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111355 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111356 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111357 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111358 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111359 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111360 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111361 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111362 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111363 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111364 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111365 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111366 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111367 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111368 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111369 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111370 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111371 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111372 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111373 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111374 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111375 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111376 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111377 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111378 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111379 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111380 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111381 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111382 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111383 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111384 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111385 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111386 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111387 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111388 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111389 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111390 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111391 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111392 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111393 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111394 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111395 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111396 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111397 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111398 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111399 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111400 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|}

111401-111500 

|-
| 111401 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111402 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111403 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111404 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111405 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111406 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111407 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111408 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111409 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111410 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111411 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111412 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111413 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111414 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111415 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111416 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111417 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111418 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111419 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111420 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111421 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111422 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111423 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111424 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111425 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111426 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111427 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111428 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111429 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111430 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111431 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111432 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111433 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111434 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111435 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111436 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111437 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111438 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111439 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111440 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111441 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111442 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111443 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111444 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111445 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111446 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111447 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111448 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111449 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111450 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111451 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111452 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111453 - ||  || 14 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 111454 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111455 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111456 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111457 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111458 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111459 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111460 - ||  || 8 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 111461 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111462 - ||  || 9 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 111463 - ||  || 9 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 111464 - ||  || 12 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 111465 - ||  || 14 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 111466 - ||  || 18 dicembre 2001 || Needville
|-
| 111467 - ||  || 19 dicembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 111468 Alba Regia ||  || 23 dicembre 2001 || Piszkéstető, K. Sárneczky, G. Fûrész
|-
| 111469 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111470 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111471 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111472 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111473 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111474 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111475 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111476 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111477 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111478 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111479 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111480 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111481 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111482 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111483 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111484 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111485 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111486 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111487 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111488 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111489 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111490 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111491 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111492 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111493 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111494 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111495 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111496 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111497 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111498 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111499 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111500 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|}

111501-111600 

|-
| 111501 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111502 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111503 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111504 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111505 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111506 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111507 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111508 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111509 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111510 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111511 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111512 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111513 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111514 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111515 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 111516 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 111517 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 111518 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 111519 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111520 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111521 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111522 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111523 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111524 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111525 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111526 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111527 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 111528 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111529 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111530 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111531 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111532 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 111533 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111534 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111535 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111536 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111537 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111538 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111539 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111540 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111541 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111542 - ||  || 17 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 111543 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111544 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111545 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111546 - ||  || 21 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111547 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111548 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111549 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111550 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111551 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111552 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111553 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111554 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 111555 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 111556 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 111557 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 111558 Barrett || 2002 AZ || 6 gennaio 2002 || B. L. Stevens
|-
| 111559 - ||  || 5 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111560 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111561 Giovanniallevi ||  || 5 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 111562 - ||  || 5 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 111563 - ||  || 5 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111564 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111565 - ||  || 8 gennaio 2002 || Črni Vrh
|-
| 111566 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111567 - ||  || 5 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 111568 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111569 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 111570 Ágasvár ||  || 11 gennaio 2002 || Piszkéstető, K. Sárneczky, Z. Heiner
|-
| 111571 Bebevio ||  || 11 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 111572 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111573 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 111574 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 111575 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 111576 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 111577 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 111578 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 111579 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 111580 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 111581 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111582 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111583 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111584 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111585 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111586 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111587 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111588 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111589 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111590 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111591 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111592 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111593 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111594 Ráktanya ||  || 11 gennaio 2002 || Piszkéstető, K. Sárneczky, Z. Heiner
|-
| 111595 - ||  || 13 gennaio 2002 || Needville
|-
| 111596 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111597 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111598 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111599 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111600 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|}

111601-111700 

|-
| 111601 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111602 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111603 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111604 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111605 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111606 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111607 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111608 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111609 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111610 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111611 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111612 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111613 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111614 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111615 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111616 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111617 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111618 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111619 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111620 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111621 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111622 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111623 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111624 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111625 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111626 - ||  || 14 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111627 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111628 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111629 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111630 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111631 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111632 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111633 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111634 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111635 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111636 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111637 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111638 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111639 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111640 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111641 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111642 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111643 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111644 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111645 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111646 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111647 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111648 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 111649 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 111650 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 111651 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 111652 - ||  || 6 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 111653 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 111654 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 111655 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111656 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111657 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111658 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 111659 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111660 Jimgray ||  || 13 gennaio 2002 || SDSS
|-
| 111661 Mamiegeorge || 2002 BP || 16 gennaio 2002 || Needville
|-
| 111662 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 111663 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 111664 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 111665 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 111666 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111667 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111668 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111669 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111670 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111671 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111672 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111673 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111674 - ||  || 21 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 111675 - ||  || 25 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111676 - ||  || 25 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111677 - ||  || 25 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111678 - ||  || 25 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111679 - ||  || 25 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111680 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111681 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111682 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111683 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111684 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 111685 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 111686 - ||  || 21 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 111687 - || 2002 CA || 1 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111688 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111689 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111690 - ||  || 1 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111691 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111692 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111693 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111694 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111695 - ||  || 8 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111696 Helenorman ||  || 8 febbraio 2002 || Needville
|-
| 111697 - ||  || 9 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111698 - ||  || 9 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111699 - ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 111700 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|}

111701-111800 

|-
| 111701 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111702 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111703 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111704 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111705 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111706 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111707 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111708 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111709 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111710 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111711 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111712 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111713 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111714 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111715 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111716 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111717 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111718 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111719 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111720 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111721 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111722 - ||  || 12 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 111723 - ||  || 8 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111724 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111725 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111726 - ||  || 11 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111727 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111728 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111729 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111730 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111731 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111732 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111733 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111734 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111735 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111736 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111737 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111738 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111739 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111740 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111741 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111742 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111743 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111744 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111745 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111746 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111747 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111748 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111749 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111750 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111751 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111752 - ||  || 8 febbraio 2002 || Needville
|-
| 111753 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111754 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111755 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111756 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111757 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111758 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111759 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111760 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111761 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111762 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111763 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111764 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111765 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111766 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111767 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111768 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111769 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111770 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111771 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111772 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111773 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 111774 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111775 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111776 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111777 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111778 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111779 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111780 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111781 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111782 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111783 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111784 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111785 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111786 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111787 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111788 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111789 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111790 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111791 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111792 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111793 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111794 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111795 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111796 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111797 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111798 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111799 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111800 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|}

111801-111900 

|-
| 111801 - ||  || 15 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111802 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111803 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111804 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111805 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111806 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 111807 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 111808 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 111809 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111810 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111811 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111812 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111813 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111814 - ||  || 10 febbraio 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 111815 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 111816 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111817 - || 2002 DF || 16 febbraio 2002 || G. Hug
|-
| 111818 Deforest || 2002 DT || 17 febbraio 2002 || Needville
|-
| 111819 - ||  || 16 febbraio 2002 || T. Pauwels
|-
| 111820 - ||  || 18 febbraio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 111821 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111822 - ||  || 17 febbraio 2002 || D. T. Durig
|-
| 111823 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111824 - ||  || 22 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 111825 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111826 - ||  || 22 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 111827 - ||  || 5 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111828 - ||  || 5 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111829 - ||  || 12 marzo 2002 || Črni Vrh
|-
| 111830 - ||  || 14 marzo 2002 || P. G. Comba
|-
| 111831 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111832 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111833 - ||  || 14 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111834 - ||  || 5 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111835 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111836 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111837 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111838 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111839 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111840 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111841 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 111842 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111843 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111844 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111845 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111846 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111847 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 111848 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111849 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111850 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111851 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111852 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111853 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111854 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111855 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111856 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111857 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111858 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111859 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111860 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111861 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111862 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111863 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111864 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111865 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111866 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111867 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111868 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111869 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111870 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111871 - ||  || 11 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111872 - ||  || 5 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 111873 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111874 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111875 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111876 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 111877 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 111878 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111879 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 111880 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111881 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111882 - ||  || 12 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 111883 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 111884 - ||  || 14 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 111885 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 111886 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111887 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111888 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111889 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111890 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111891 - ||  || 19 marzo 2002 || Fountain Hills
|-
| 111892 - ||  || 19 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111893 - ||  || 19 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111894 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111895 - ||  || 17 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111896 - ||  || 20 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111897 - ||  || 20 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111898 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111899 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111900 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|}

111901-112000 

|-
| 111901 - ||  || 17 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111902 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111903 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111904 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 111905 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 111906 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111907 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111908 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111909 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 111910 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 111911 - ||  || 21 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111912 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 111913 Davidgans || 2002 GD || 1 aprile 2002 || Kleť
|-
| 111914 - ||  || 4 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111915 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111916 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111917 - ||  || 15 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111918 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111919 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111920 - ||  || 15 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 111921 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111922 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111923 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111924 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111925 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111926 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111927 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111928 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111929 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111930 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111931 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111932 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111933 Alphonsetardif ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 111934 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111935 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111936 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111937 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111938 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111939 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111940 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111941 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111942 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 111943 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111944 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111945 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 111946 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 111947 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111948 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111949 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111950 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111951 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 111952 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111953 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111954 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111955 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111956 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111957 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111958 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 111959 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 111960 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 111961 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111962 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111963 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111964 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111965 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111966 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111967 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111968 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111969 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111970 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111971 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111972 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111973 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111974 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111975 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111976 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111977 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111978 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111979 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111980 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111981 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111982 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111983 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111984 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111985 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111986 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111987 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111988 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111989 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111990 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111991 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111992 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111993 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111994 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111995 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111996 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111997 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111998 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 111999 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 112000 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0111001